Аргат, Архат — багатозначні терміни.

 Аргат (буддизм)
 Аргат (наймит)
 Архат (рослина)
 Архат — село у складі Абайського району Східно-Казахстанської області Казахстану.